Желтобрюхий астрильд, или серогру́дый астри́льд () — птица семейства вьюрковых ткачиков отряда воробьинообразных.

Внешний вид 
Длина тела 9-10 см. Существует четыре географические формы, отличающиеся расцветкой отдельных частей оперения. У самца номинативной, наиболее распространённой формы верх головы и шея тёмно-серые, спина и кроющие крыла оливково-жёлто-зелёные, надхвостье и верхние кроющие хвоста оранжевые, а рулевые — чёрные. Уздечка, щёки, кроющие уха, борода и верх горла чёрные. Боковые стороны шеи и зоб беловато-серые, середина брюшка и нижние кроющие хвоста светло-охристо-жёлтые. Крыло светло-оливково-зелёного цвета с красно-оранжевым оттенком на больших кроющих, а на главных маховых с жёлто-оранжевой каймой. Надклювье чёрное, подклювье красное, ноги коричневые.

У птиц второй формы середина брюха и нижние кроющие хвоста чисто-белого цвета. Птицы третьей формы отличаются от птиц номинативной формы тем, что у них стороны головы и горло светло-серые, спина и крылья чистого оливково-зелёного цвета с мелкими тёмными поперечными полосками. Середина брюшка ярко оранжево-жёлтого цвета, бока — серовато-зелёные. Птицы четвёртой формы отличаются светло-серым теменем, лимонно-жёлтым без оранжевого оттенка брюшком и светло-красным надхвостьем.

У самки стороны головы серые, горло белое, нижняя часть тела грязно-жёлтая. Остальное оперение такое же, как у самца.

Распространение 
Обитают от Эфиопии до Зимбабве и ЮАР. Птицы второй формы обитают в западной части Анголы; третьей — в Уганде, Кении, Руанде, Бурунди, Танзании и в восточных районах Демократической Республики Конго вдоль озёр Танганьика и Киву; четвёртой, самой северной, — в юго-восточном Судане и Эфиопии.

Образ жизни 
Населяют холмистые и горные местности до высоты 1800—2300 м над ур. моря. Держатся на окраинах лесов, расположенных на солнечных склонах, в кустарнике у водных потоков или вблизи человеческого жилья. Во время гнездования живут парами, в остальное время собираются в маленькие стайки. Между собой общаются тихим и слабым «си», а в раздражении издают короткое и отрывистое «цик», при повторном сигнале — «цик-цик-цик». Серогрудые астрильды очень любят купаться. Они купаются по нескольку раз в день.

Размножение 
Гнездовой период в октябре-ноябре. Гнёзда строят в густом кустарнике или в ветвях деревьев на высоте от 2,5 до 5 м. Шарообразные или бутылкообразные гнёзда с просторным боковым летком плетут из трав и выстилают мягкими растительными волокнами и перьями. Когда гнездо построено, самец токует на ветке, поскакивая со стебельком в клюве. В насиживании принимают участие оба родителя. Птенцы появляются через 12 дней. Они чернокожие, поросшие длинным серым пухом.

Подвиды 
 Estrilda melanotis melanotis (Temminck, 1823)
 Estrilda melanotis bocagei (Shelley, 1903)
 Estrilda melanotis quartinia (Bonaparte, 1850)
 Estrilda melanotis kilimensis (Sharpe, 1890)
 Estrilda melanotis stuartirwini (Clancey, 1969)

Примечания

Литература 
 Жердев Э. С. Пернатая радуга: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1988. — С. 65-68 ISBN 5-7120-0084-9

Птицы Африки
Животные, описанные в 1823 году
Вьюрковые ткачики